Cerecinos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cerecinos del Carrizal (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Cerecinos de Campos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar